Doherty je příjmení více osob:
Alice Elizabeth Doherty (1887–1933) – americká žena s hypertrichózou
Catherine Doherty (1896–1985) – kanadská spisovatelka
Ken Doherty (* 1969) – irský hráč snookeru
Lawrence Doherty (1875–1919) – britský tenista
Pete Doherty (* 1979) – britský hudebník
Reginald Doherty (1872–1910) – britský tenista
Sean Doherty (* 1995) – americký biatlonista
Shannen Doherty (* 1971) – americká herečka
Matt Doherty (* 1992) – irský fotbalista

Irská příjmení
Anglická příjmení